Necrosmith — видеоигра в жанре стратегии, разработанная и изданная студией Alawar Premium. Была выпущена для Windows 13 июля 2022.

Игровой процесс 
Геймплей представляет собой смесь стратегии, автобаттлера и roguelike.

Суть игры заключается в прокачке главного героя и исследовании мира. Игрок управляет некромантом, для борьбы с нежитью игроку необходимо построить магическую башню, где можно проводить различные эксперименты по скрещиванию фантастических существ. Скрещивание происходит благодаря различным частям тела, от орков, зомби, гарпий, стихийных элементалей и роботов.

Разработка 
Игра была анонсирована 20 апреля 2022, вышла 13 июля. До этого некоторое внимание привлекла демо-версия игры.

Оценки

Примечания 

Компьютерные игры 2022 года